John Marshall kan avse

Personer med Marshall som efternamn
 John Marshall (1755–1935), amerikansk jurist och politiker
 John Marshall (arkeolog) (1976–1958), brittisk arkeolog
 John Marshall (målare) (sent 1700-tal), målarmästare i Stockholm
 John Marshall (seglare) (född 1942), brittisk kappseglare
 John Marshall (sjökapten) (1748–1819), brittisk kapten i handelsflottan, gav namn åt Marshall-öarna
  (född 1962), gitarrist och gitarr-tekniker

Personer med Marshall som mellannamn (urval)
 John Marshall Butler (1897–1978), amerikansk politiker, republikan, senator för Maryland
 John Marshall Hamilton (1947–1905). amerikansk politiker, republikan, guvernör i Illinois
 John Marshall Stone (1830–1900), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Mississippi